
Deze lijst vermeldt alle afleveringen van de Krimiserie Tatort. De genoemde eerste uitzending was op de Duitse tv.

Voetnoten 

Tatort, lijst van alle afleveringen